Georgios Kyriacos Panayiotou (1963-2016), auteur-compositeur-interprète anglais
 Harry Panayiotou
 Níkos Panayiótou
Patronyme grec